Alleghany ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alleghany (Kalifornien), im Sierra County
 Alleghany (Tennessee), im Loudon County – nicht mehr existent
 Alleghany (Virginia), im Alleghany County
 Alleghany Heights, im Montgomery County, Virginia
 Alleghany Springs, im Montgomery County, Virginia

Fließgewässer:
 Alleghany Steel Run, in West Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 Alleghany Mennonite Meetinghouse, in Brecknock Township, Pennsylvania, ID-Nr. 09000384
 Alleghany Springs Springhouse, in Alleghany Springs, Virginia, ID-Nr. 89001807

Siehe auch:
 Alleghany County
 Alleghany County Courthouse
 Allegany
 Allegheny